Władimir Korniłow (ur. 1806, zm. 1854) – oficer rosyjskiej marynarki
 Ławr Korniłow (ur. 1870, zm. 1918) – rosyjski generał
 Dienis Korniłow (ur. 1986) – rosyjski skoczek narciarski